Mouvement social européen, mouvement créé par Pierre Costantini en 1940. Appelé plus fréquemment la Ligue française.
 Mouvement social européen, organisation néofasciste européenne fondée en .
 Mouvement social européen, appellation revendiquée par le Bloc identitaire, créé en 2003 et devenu en 2016 Les Identitaires.